Steinfurth steht für:
 Steinfurth (Bad Nauheim), Ortsteil von Bad Nauheim im Wetteraukreis, Hessen
 Steinfurth (Bitterfeld-Wolfen), Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Steinfurth (Karlsburg), Ortsteil von Karlsburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinfurth (Prenzlau), Ortsteil von Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Steinfurth (Schorfheide), eine der beiden Ursprungsgemeinden von Finowfurt, Ortsteil von Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Steinfurth (Spreehagen), Ortsteil von Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Steinfurth (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Steinfurth, alter Name des Bachs Aue im Oldenburger Münsterland; siehe Aue (Lager Hase)

Personen:
 Eberhard von und zu Steinfurth (1909–1993), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Erich Steinfurth (1896–1934), deutscher Politiker (KPD)
 Erwin Löw von und zu Steinfurth (1841–1914), deutscher Kammerherr und Politiker, MdR
 Hans-Joachim Steinfurth (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Hermann Steinfurth (1823–1880), deutscher Maler 
 Peter Steinfurth, deutscher Motorjournalist
 Ralf Steinfurth (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Steinfurth (1946–2020), deutscher Comiczeichner, siehe Uli Stein (Cartoonist)

Siehe auch:
 Löw von Steinfurth, hessisches Adelsgeschlecht
 Steinfurt (Begriffsklärung)